Une institution est une structure d'origine coutumière ou légale, faite d'un ensemble de règles orienté vers une fin, qui participe à l'organisation de la société ou de l'État. Elle peut désigner :

Sciences 
 En sociologie, une institution désigne une structure sociale (ou un système de relations sociales) dotée d'une certaine stabilité dans le temps. Sociologiquement, une institution est un mode de régulation de situations qui tendent à se reproduire: le mariage, l'école, le chômage, etc. 
 Une institution internationale est un organisme qui dispose du statut d'institution, lui permettant d'exercer des activités au niveau international.
 L'institution disciplinaire est un syntagme/concept proposé par le philosophe français Michel Foucault pour penser un ensemble de lieux (prison, asile, caserne, hôpital, usine, école...) analogues dans leur fonction : faire de l'homme un animal prévisible. Les travaux du sociologue américain Erving Goffman ont également défini le concept d’institution totale.
 L'institution culturelle, dans son acception générale, renvoie le plus souvent à la . La notion comporte également une dimension historique, non seulement parce que chaque institution culturelle a sa propre histoire, mais aussi parce que la plupart d'entre elles sont liées à une histoire nationale, régionale ou locale.
 Une institution scolaire est une structure sociale et politique destinée à l'éducation, dans le premier degré (écoles maternelle, écoles élémentaire, enfants handicapés) et le second degré (collèges, lycées). 
 Dans le domaine de la protection sociale, les institutions paritaires sont des institutions sans but lucratif gérées conjointement par les partenaires sociaux (des représentants d’employeurs et de salariés). 
 Une institution sociale ou médico-sociale est, en France, une personne juridique à qui une ou plusieurs Administrations publiques ont délivré une autorisation en vue d'exercer l'activité d'un établissement ou service social ou médico-social.
 En anthropologie, l'institution est ce qui est établi par l'arbitraire (dans le langage, les traditions, les mœurs) et s’oppose à l’instinctif.

Politique 
Une institution est l'organisation d'un corps administratif. Elle est mise en place par la constitution, les lois, les règlements et les coutumes. Voir droit constitutionnel, institutions européennes.
 Les cours et les tribunaux forment les institutions judiciaires.
 Traditionnellement, en France, certaines institutions ont une mission de contrôle des usages dans le domaine de la culture et se nomment les académies. Exemple : l'Académie française, fondée par Richelieu en 1635, est l'une des plus anciennes institutions françaises.
On peut ainsi étudier les aspects sociopolitiques et institutionnels dans diverses domaines comme la formation

Religion 
L'institution catholique est représentée par l'Église qui désigne l'organisation de la communauté des fidèles.
 En liturgie, le récit de l'institution désigne les paroles avant de rompre le pain de la Cène.
 L'Institution est un texte de droit pontifical.

Économie 
On parle d'institution financière, d’institution financière monétaire, de l'économie des institutions, de l'école de pensée nommée institutionnalisme, ainsi que des investisseurs institutionnels.
 Une institution sans but lucratif au service des ménages a pour fonction principale de produire des services non marchands pour les ménages, ou encore de vendre des services marchands sans but lucratif (sans profit).
 Selon Bruno Théret, une institution en économie peut aussi signifier un ensemble de règles ou de normes, aussi simple que le respect d'un feu rouge.

En psychologie, pour l'analyse institutionnelle, l'institution se compose de l'établissement (l'Hôpital), le patient et le personnel soignant selon Cornelius Castoriadis.

Notes et références 

Analyse institutionnelle